Hasli bezeichnet

 das Haslital im Kanton Bern in der Schweiz
 Hasli TG, ein Ort in der Gemeinde Wigoltingen im Kanton Thurgau in der Schweiz